Günkel steht für:

 ein markgräflerländischer Begriff für minderwertigen Wein

Günkel ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Killing-Günkel, geb. Günkel (* 1963), deutscher Esperantologe
 Ernst Günkel (1876–1925), deutscher Maler 

Siehe auch: Gunkel